Biografies
 Ricard III d'Anglaterra (1452 - 1485), rei d'Anglaterra (1483-1485)
 Ricard III de Normandia (997 -1027), duc de Normandia
 Obres
 Ricard III (obra de teatre), obra de teatre escrita per William Shakespeare
 Ricard III (pel·lícula de 1955), pel·lícula dirigida i protagonitzada per Laurence Olivier
 Ricard III (pel·lícula de 1995), pel·lícula dirigida per Richard Loncraine i protagonitzada per Ian McKellen
 Ricard III (pel·lícula de 2007), pel·lícula dirigida per Scott Anderson i protagonitzada per David Carradine
 Ricard III (pel·lícula de 2016), telefilm britànic protagonitzat per Benedict Cumberbatch